Anthriscus vulgaris är en flockblommig växtart som beskrevs av Christiaan Hendrik Persoon. Anthriscus vulgaris ingår i släktet småkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småkörvlar
vulgaris